Darija Jevgenijevna Mežecká (* 24. června 1994 Perm) je ruská zápasnice–judistka.

Sportovní kariéra 
S judem/sambem začínala v rodném Permu pod vedením Marata Bibarceva. Po smrti svého trenéra se v 15 letech přesunula do Samary, kde se připravuje pod vedením Sergeje Gerasimova. V ruské ženské judistické reprezentaci se prosazuje od roku 2016 v lehké váze do 57 kg.

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Rusku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Darije Mežecké na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Darije Mežecké na Judobase.org

Ruské judistky
Narození v roce 1994
Narození 24. června
Narození v Permu
Žijící lidé
Ženy
Vítězky Evropských her v judu